

Patronyme
 La famille Bouglione, une des plus illustres familles du cirque en France ;
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Romanès-Bouglione (1951- ), personnalité du monde du cirque et un poète français ;
 Joseph Bouglione, (1904-1987), artiste et directeur de cirque français ;
 Rosa Bouglione, (1910-2018), artiste de cirque ;
 Madona Bouglione (1945-), directrice artistique de cirque français.

Cirque 
 Le Cirque Joseph Bouglione est un cirque français créé en 1991.
 Le Cirque d'hiver Bouglione

Homonymie de patronyme